Dog Eat Dog může být:

 Dog Eat Dog (hudební skupina) – americká hudební skupina
 Dog Eat Dog (píseň) – píseň skupiny AC/DC
 Dog Eat Dog (album, Joni Mitchell) – album zpěvačky Joni Mitchell
 Dog Eat Dog (album, Warrant) – album skupiny Warrant
 Prokletý kšeft – americký film, původní název Dog Eat Dog